Села:
 Стебні — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Стебні — Чернівецька область, Вижницький район

Див. також 
 Стебник (значення)